Антон Йозеф Дорш (1758—1819) — німецький богослов, професор, просвітитель і революціонер.
 Бенедикт Дорш (* 1981) — німецький тенісист.
 Кете Дорш (1890—1957) — німецька актриса.
 Ніклас Дорш (* 1998) — німецький футболіст, півзахисник клубу «Гент».
 Патріція Дорш (* 1994) — німецька лижниця.
 Франц Ксавер Дорш (1899—1986) — німецький інженер-будівельник, доктор інженерних наук, останній керівник Організації Тодта (ОТ). Бригадефюрер.
німецькі прізвища